Jemeppe-sur-Meuse – frazione della città belga di Seraing
 Jemeppe-sur-Sambre –  comune belga nella provincia di Namur